La Korisliiga 2015-2016 è stata la 76ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Teemu Rannikko,  e  D.J. Richardson, 
MVP finali:  D.J. Richardson, 
Allenatore dell'anno:  Jyri Lehtonen, 
Miglior giovane:  Joonas Cavén, 
Sesto uomo:  Alexander Madsen, 
Giocatore più migliorato:  Juho Nenonen, 
Miglior difensore:  Tuukka Kotti, 
Miglior arbitro:  Petri Mäntylä

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016